Masbate kan syfta på

 Masbate (provins) – en provins i Filippinerna som ligger i Bikolregionen
 Masbate (stad) i Filippinerna – en stad och administrativ huvudort för provinsen Masbate
 Masbate (ö) – en av tre huvudöar i provinsen